Prietze ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Prietze (1839–1911), Bergwerksdirektor und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Rudolf Prietze (1854–1933), deutscher Sprachforscher